The Fighting Kid – cortometraggio del 1915 diretto da Milton J. Fahrney
The Fighting Kid – film del 1922 prodotto dalla Robert J. Horner Productions
The Fighting Kid – cortometraggio del 1928 diretto da Joseph Levigard